Абд Манаф - арабское мужское имя. В переводе на русский язык означает «раб Манафа».

 Абд Манаф ибн Кусай — прапрадед исламского пророка Мухаммеда.
 Абу Талиб Абд Манаф ибн Абд аль-Мутталиб (549—619) — дядя пророка Мухаммеда и отец имама Али.
 Абд Манаф ибн Асад (Аль-Аркам ибн Абу аль-Аркам) (ум. 673) — ближайший сподвижник пророка Мухаммада.